Марк Донато (, род. 2 марта 1989) — канадский актёр.

Карьера 
В 2018 снимался в клипе рэпера Дрейка на песню "I'm Upset".

Награды 
В 2003 году Марк Донато получил премию молодым актерам () за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Белый олеандр».

Также он получал премии Young Artist Awards за роли в телевизионных фильмах «The Sweetest Gift» 1998 года и «Locked in Silence» 1999 года, за который он номинировался в 2000 году на Дневную премию Эмми (номинация Outstanding Performer in a Children’s Special).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Молодой актёр»